Wulfshagen bezeichnet:

 Kloster Wulfshagen, einen Ortsteil der Stadt Marlow in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Kloster Wulfshagen
 Rostocker Wulfshagen (Marlow), einen Ortsteil der Stadt Marlow in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Rostocker Wulfshagen
 Wulfshagenerhütten (Tüttendorf), einen Ortsteil der Gemeinde Tüttendorf in Schleswig-Holstein
 Wulfshagen (Tüttendorf), einen Ortsteil der Gemeinde Tüttendorf in Schleswig-Holstein
 das Gut Wulfshagen in der Gemeinde Tüttendorf